Людовик I Савойский (1413—1465) — герцог Савойский (с 1440).
 Людовик Савойский (1436/1437 — 1482) — граф Женевский, король Кипра.

См. также 
 Луиджи Амедео (принц Савойский и герцог Абруццкий)
 Луиза Савойская